Кастехон () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тудела. Занимает площадь 18,4 км². Население — 3887 человек (на 2006 год). Расстояние до административного центра провинции — 78 км.

История 
Город основан в 1229 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Web oficial

Муниципалитеты Наварры